Ouragan Bret est le nom de cinq cyclones tropicaux de l'océan Atlantique :
 une tempête tropicale de 1981
 une tempête tropicale de 1987
 une tempête tropicale de 1993
 un ouragan de 1999
 une tempête tropicale de 2005

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme